Con el término Xsara puede estar refiriéndose a los siguientes modelos del constructor francés Citroën:
Citroën Xsara, un automóvil de 1997; 
Citroën Xsara Picasso, un automóvil monovolúmen de 1999; o
Citroën Xsara WRC, un vehículo de competición en carreras de Rally.